Amtsgericht Weißenburg steht für:

 Amtsgericht Weißenburg i. Bay.
 Amtsgericht Weißenburg (Elsass)